Kleditzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Kleditzsch	(* 1944), deutscher Mediziner, Politiker (CDU), MdV, Minister für Gesundheitswesen der DDR (1990), MdB 
 Mario Kleditzsch (* 1962), deutscher Fußballspieler